El nombre propio Epifanio hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Nombre propio
Epifanio, nombre propio masculino en su variante en español. Procede del griego Επιφάνιος

Personas
Epifanio de los Santos o Don Pañóñg, historiador filipino.
Epifanio de Salamina o de Salamis (ca 310–20 – 403)
Epifanio el monje, Epifanio de Constantinopla
Epifanio el Sabio, santo de la iglesia ortodoxa;
Epifanio Fernández Berridi
Epifanio Garay,pintor Colombiano.
Epifanio Lupión, una de las glorias del trovo de la Alpujarra
Epifanio Martínez
Epifanio Mejía, poeta colombiano, autor de la letra del Himno de Antioquia;
Epifanio Méndez Fleitas, músico, poeta, político y escritor paraguayo;
Epifanio Portela

Apellido
Edgar San Epifanio
Herminio San Epifanio
Juan Antonio San Epifanio